Анике́ево () — бывшая деревня в правобережье Волги в Чебоксарском районе Чувашской АССР, вошедшая в 1979 году в состав города Чебоксары. В настоящее время — улица Аникеевская.

Название 
Аникеева — деревня, Апехтино тож. Название получила: первое — по имени основателя, крест. Аникея, а второе — по фамилии помещика.

Прежние названия 
Слобода Аникеева (1793), д. Аникеева, Апехтина тож (1892), д. Обехтина (1894), д. Аникеева (сельцо Новинское) или д. Апехтина (1897), д. Аникеева (Апехтина, Новинская) (1907).

История 
В XVIII—XIX веках деревня принадлежала помещикам, представителям дворянского рода Апе́хтиных: коллежскому асессору Ивану Васильевичу Апехтину (ок. 1739 — до 1803); надворному советнику, предводителю дворянства Чебоксарского и Ядринского уездов Андрею Ивановичу Апехтину (ок. 1767 — до 1821); подполковнику в отставке, предводителю дворянства Козьмодемьянского уезда Николаю Андреевичу Апехтину (ок. 1794 — 4.11.1857); писательнице, этнографу Александре Андреевне Фукс (урождённой Апехтиной) (ок. 1792—1853).
Предания свидетельствуют, что чуваши сочувственно относились к положению русских владельческих крепостных крестьян. Так, по одной из записей, некий помещик на одну собаку обменял шесть пар крепостных крестьян и заселил ими деревню Опехтино под Чебоксарами. После первого помещика остались наследники. От шести пар деревня размножилась. На усадьбе помещика построили большой красивый дом. Сына помещика величали олбутом (барином). У него власть была неограниченной. Он очень сильно притеснял крепостных крестьян. <…> Вышедшую замуж девушку помещик заставлял приводить в первую ночь к нему. Нашёлся один отважный молодец, сильно возненавидевший барина. Как женился молодец, помещик распорядился привести его жену к нему. Молодой храбрец, разозлившийся до предела, снаряжается в девичью одежду, прячет за пазуху нож и, как стемнело, девушкой заявляется в барских покоях. Как легли спать, храбрец ударил ножом ненавистного злодея, покончил с ним. Позднее деревню стали именовать Аникеево (она до сих пор по-чувашски называется Оппехтин).

Религия 
С конца XVIII века жители Аникеева (как и жители деревень Протопопиха, Маложданово, Свечкино, Селиваново, Завражная, Новоилларионово, расположенных западнее Чебоксар) относились к приходу чебоксарского Введенского собора Казанской епархии.
В ночь на Крещение жители русских деревень Чувашского края ходили в церковь на молебен там, где имелась своя церковь. Если такой не было, то шли в соседние деревни. Главным событием этого праздника было «хождение на иордань», то есть крестный ход на реку, колодец, родник. <…> жители деревни Аникеево Чебоксарского района, Кольцовка, Зеленовка Вурнарского района — [ходили] на колодец.

Административно-территориальная принадлежность 

До образования Чувашской автономной области деревня — в составе Чебоксарской волости Чебоксарского уезда Казанской губернии. До 1927 года в составе Чебоксарской волости Чебоксарского уезда Чувашской АО / Чувашской АССР, с 1 октября 1927 года — в Чебоксарском районе Чувашской АССР. 
С 25 октября 1979 года территория деревни передана Чебоксарскому горсовету (Калининский райсовет).
Сельские советы: с 1 октября 1927 года — Кочаковский, с 14 июня 1954 года — Соляновский.

Население

Памятники и памятные места 
 Памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (ул. Аникеевская).

Уроженцы 
 Герасимов Иван Николаевич (1921—2002) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации (1972).

Примечания 

Населённые пункты, вошедшие в состав Чебоксар
Населённые пункты, упразднённые в 1979 году
Микрорайоны Чебоксар